Искушение Христа:
 Искушение Христа (лат. Vade retro, Satana — «отойди от меня, Сатана») — описанное в Новом Завете искушение Дьяволом Иисуса Христа во время его сорокадневного поста в пустыне, куда он удалился после своего крещения.
 «Искушение Христа» — Фреска Боттичелли в Сикстинской капелле.

См. также 
 «Последнее искушение Христа» — фильм.